If Stockholm Open 2013 — 45-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Стокгольме, Швеция, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2013 году турнир прошёл с 14 по 20 октября. Соревнование продолжала осеннюю зальную серию турниров в Европе.

Первой ракеткой одиночного соревнования стал Давид Феррер (№ 4 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Григор Димитров выигрывает свой дебютный одиночный титул в основном туре ассоциации.
 Давид Феррер сыграл 7й одиночный финал в сезоне и 40й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Айсам-уль-Хак Куреши и Жан-Жюльен Ройер выигрывают 2й совместный титул в сезоне и 9й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Стокгольма по теннису
 Мировой тур ATP 2013
 Мировой тур ATP 250
 Открытый чемпионат Швеции по теннису 2013

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Швеция
Теннис
Октябрь 2013 года
2013